Копа де Кампеонес Судамериканос, () е клубен футболен турнир, проведен през 1948 г. в столицата на Чили Сантяго. В него участват някои от шампионите на страните си. Заради формата си този турнир се счита за неофициальный предшественик на Суперкопа Судамерикана и Васко да Гама, който го печели, получава правото на участва на Суперкопа Судамерикана.

Участници 
  Ривър Плейт, шампион на Аржентина от 1947
  Депортиво Литорал, шампион на департамент Ла Пас от 1947 г.
  Васко да Гама, шампион на щата Рио де Жанейро от 1947 г.
  Емелек, поканен (по това време в Еквадор не се провежда шампионат)
  Депортиво Мунисипал, вицешампиони на Перу от 1947 г.
  Насионал Монтевидео, шампион на Уругвай от 1947 г.
  Коло Коло, домакин и шампион на Чили от 1947 г.

Класиране

Източници 

Международни футболни турнири
Футбол в Южна Америка
Футбол в Чили
Спорт в Сантяго